Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
 Narodowe Centrum Kryptologii
 Narodowe Centrum Kultury
 Nowohuckie Centrum Kultury
 Kod NCK – kod umożliwiający usunięcie blokady SIM-lock w telefonach komórkowych.
 Niemiecki Czerwony Krzyż